Термин Квазулу может относиться к разным административным образованиям в Южной Африке:
 Квазулу (бантустан) — в ЮАР времён апартеида (конец XX века).
 Квазулу (государство) — государство зулусов в XIX веке.